Timmons est un patronyme porté notamment par :

 Andy Timmons (né en 1963), guitariste américain ;
 Anne Timmons (née en 1955), auteure de comics américaine ;
 Bobby Timmons (1935-1974), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Matthew Timmons (né en 1993), acteur américain ;
 Stuart Timmons (1957-2017), journaliste, historien, activiste et auteur d'ouvrages sur l'histoire LGBT américain ;
 Terry Timmons (née en 1927), chanteuse de rhythm and blues américaine ;
 William Timmons (né en 1984), homme politique américain.